Dorfkirche Schwaneberg steht für:
 Dorfkirche Schwaneberg (Randowtal), Brandenburg
 Dorfkirche Schwaneberg (Sülzetal), Sachsen-Anhalt